Gouvernement Albert Sarraut peut désigner ces gouvernements français :

Gouvernement Albert Sarraut (1) du  au 
 Gouvernement Albert Sarraut (2) du  au